Международный аэропорт Чита (Кадала) (IATA: HTA, ICAO: UIAA) — является аэропортом федерального значения, расположен в 18 км от центра города Читы — столицы Забайкальского края, в 8 км от федеральной автотрассы Москва — Чита — Хабаровск — Владивосток и автомобильной дороги Москва — Чита — Забайкальск, в 500 м от Транссибирской магистрали.

Общие сведения 
Аэропортовый комплекс располагает бетонной взлетно-посадочной полосой размером 2800×60 м, перроном площадью 85,33 тыс. м2 с десятью местами стоянок для воздушных судов 1 класса, двумя аэровокзалами общей площадью 9 тыс. м2, грузовым терминалом.

Пропускная способность взлётно-посадочной полосы составляет 10 взлетно-посадочных операций в час, аэровокзала внутренних воздушных линий — 200 пасс./час, международного аэровокзала — 100 пасс./час. Имеется пункт пропуска через государственную границу.

С 2007 года международный аэропорт Чита входит в состав холдинга ООО «Новапорт».

По результатам 2013 года Международный аэропорт Чита (Кадала), по рейтингу ACI-Europe (Airport Council International), был включен в топ-5 по динамике развития среди российских и европейских аэропортов в подгруппе «малые» аэропорты (до 5 млн пасс. в год).

В 2014 году закончена реконструкция терминала внутренних воздушных линий. В рамках реконструкции увеличена площадь зон регистрации и досмотра, а также организован новый зал ожидания для пассажиров, вылетающих внутренними авиарейсами.

В аэропорту базируется региональная авиакомпания Аэросервис.

История

Первый аэропорт в Чите 
Развитие гражданской авиации в Забайкалье началось с 1930 года, когда правление Добролёта приняло решение об изыскании воздушной линии Иркутск — Владивосток с промежуточными посадками в Верхнеудинске, Чите, Рухлово, Бочкаревке, Хабаровске. Первая авиалиния Иркутск — Чита — Нерчинск — Могоча была открыта уже в сентябре 1930.

20 сентября 1932 года в Чите была открыта аэростанция, где производился технический осмотр и заправка самолётов, и в том же году была открыта воздушная авиалиния Москва  —  Владивосток, на которой Чита была одним из пунктов промежуточной посадки. В то время выполнялись только почтовые полёты на самолётах К-5, СП-6, Р-1.

В 1935 году в аэропорту было организовано авиационное звено в составе 5 самолётов Р-5 (П-5), открыто воздушное сообщение с Ципиканом, а через год с  Хапчерангой. Основной задачей полётов являлось обслуживание золотодобывающей и горнорудной промышленности, геологов и охотников на севере Бурятии и Читинской области. Также выполнялись полёты по санитарным заданиям.

На базе аэропорта и лётного подразделения в 1936 году было создано Читинское объединённое авиапредприятие.

Аэропорт Чита (Кадала) 
В 1938 году аэропорт из района Читы-1 был перебазирован на нынешнее место.
27 марта 1950 года СССР и КНР заключили соглашение об образовании Советско-Китайского акционерного общества гражданской авиации (СКОГА) в целях организации воздушного сообщения между странами. По условиям соглашения одной из новых авиалиний стала авиалиния Чита — Пекин.
В том же году в районе Кадалы приступили к строительству нового здания аэровокзала, которое было сдано в эксплуатацию в 1952 году. Начальником аэропорта в это время был ветеран Великой Отечественной войны Поляков Петр Алексеевич.

В 1960 году было начато строительство бетонной взлетно-посадочной полосы, которое длилось 5 лет. Новая полоса позволила открыть прямое воздушное сообщение Чита — Москва на самолёте Ту-104 с 1965 года. А с 1968 года из Читы стали выполняться регулярные пассажирские рейсы в Ленинград, Владивосток, Якутск. К концу 60-х годов аэропорт мог принимать и обслуживать любой тип авиатехники, состоявшей в эксплуатации в гражданской авиации Советского Союза, в т.ч. на тот момент самый крупный в мире пассажирский самолёт Ту-114 и флагман советских магистральных авиалиний самолёт Ил-62.

В 1978 году в Чите начала формироваться эскадрилья самолётов Ту-154, и с декабря 1980 года читинские пилоты стали обслуживать авиалинии Чита — Омск — Москва и Чита — Новосибирск — Москва.
В восьмидесятые годы развитие читинского авиапредприятия было самым стремительным. Пассажиропоток постоянно увеличивался, в связи с чем к декабрю 1988 года был построен и сдан в эксплуатацию второй терминал Б.
В 1992 году Читинское авиапредприятие, на балансе которого находились аэропорт, воздушные суда и другое имущество, по решению работников было преобразовано в АО «Читаавиа» с переходом государственного имущества в собственность предприятия. Контрольный пакет акций находился у трудового коллектива.

19 апреля 1993 года Читинский аэропорт получил статус международного. К концу 1993 были завершены работы по усилению и расширению ВПП в соответствии с нормам ИКАО.

В 1995 были открыты регулярные международные полеты в Пекин, Харбин, Хайлар, чартерные полеты в Грецию, Турцию, Южную Корею, Монголию, Югославию, которые выполнялись пилотами ОАО «Читаавиа».

Малая авиация (рейсы местного и регионального значения) выделилась в самостоятельную авиакомпанию «Даурия» в 1999 году.

В 2004 году контрольный пакет акций был собран московской группой «Центр-Капитал» и в июне АО «Авиакомпания «Читаавиа» была переименована в ОАО «Аэропорт Чита» (АэроЧита). В январе 2005 года действие сертификата эксплуатанта воздушных судов было приостановлено, а затем аннулировано.

В 2007 году 100% акций акционерного общества были приобретены подконтрольной Роману Викторовичу Троценко AEON Corporation, и аэропорт стал входить в состав группы компаний Новапорт. Вместе с аэропортом были приобретены и прилегающие к нему земельные участки - примерно 100-200 гектар. Сумма сделки составила около $20 млн.

Владельцы

Маршрутная сеть

Внутренние авиалинии

Международные авиалинии

Статистика

Технические характеристики

Лётное поле 
Взлетно-посадочная полоса

Размер 2800 X 56 м.

ИВПП 11/29. Класс ВПП — В;

ССО — ВПП-11:ОМИ, ВПП-28:ОВИ-1;

Прочность покрытия — PCN 49/R/A/W/T;

Магнитный путевой угол посадки — 109° / 289°

Количество рулежных дорожек — 7.

Перрон (с цементобетонным покрытием) длина 207,5, ширина 188 метров, площадью 39010 квадратных метров. Расширение перрона (с цементобетонным покрытием) длина 112 метров, ширина 180 метров, площадью 20160 квадратных метров. Перрон (с асфальтобетонным покрытием) длина 340 метров, ширина переменная, площадь — 65843 квадратных метров.

На перроне расположены 13 мест стоянок для ВС:

 3 стоянки для ВС типа Boeing 757, 767, А 321, А 330
 7 стоянок для ВС типа Boeing 737, А 319, 320; Ту 154
 3 стоянки для ВС типа Ан-24, CRJ-200, ATR-42, вертолетов всех типов

Аэропортовый комплекс 

 пассажирский терминал внутренних воздушных линий — 200 пасс./час,международного аэровокзала — 100 пасс./час
 топливозаправочный комплекс (принадлежит ЗАО «СибавиаТЭК»)

Принимаемые типы воздушных судов 
Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-124-100, Ан-140, АН-148,

Ил-18, Ил-62, Ил-76, Ту-134, Ту-154, Ту-204/214, Як-40, Як-42, SSJ-100,

Boeing 737, Boeing 757—200, Boeing 767,

Airbus 310, Airbus A319/320/321, Airbus 330,

МД-82, ВАe-146, ATR 42, ATR 72, CRJ-100/00, Cessna 208, L-410, Dash 8, Bombardier Global Express, Fokker 50,

самолёты 3-го и 4-го классов, а также вертолёты всех типов

Транспортное сообщение 
До аэропорта Чита можно добраться на маршрутном такси №14 и №12 от остановки «Железнодорожный вокзал», а также автобусом № 40Э от Агентства «Авиаэкспресс» (ул. Ленина 55) до аэропорта.

Маршрут движения:

 Агентство «Авиаэкспресс» (ул. Ленина 55) — ОДОРА — Ж\д вокзал — пл. Ленина — ТЦ Палермо — Пожарка — пр. Советов — м-н Магистральный — ПУ-33 — Аэропорт.

 Аэропорт — ПУ-33 — м-н Магистральный — пр. Советов — ул. Володарского — Пожарка — Диспетчерская — ул. Амурская — Ж\д вокзал — ОДОРА -Агентство «Авиаэкспресс» (ул. Ленина 55)

Происшествия и катастрофы

См. также 
 Список аэропортов России

Ближайшие крупные аэропорты:

Международный аэропорт Маньчжурии «Сицзяо» — 400 км
Международный аэропорт Улан-Удэ «Байкал» — 404 км
Международный аэропорт «Иркутск» — 610 км

Примечания

Ссылки 
 Презентация Аэропорт Чита .pdf
 Итоги первого полугодия 2014 г.
 Официальный сайт аэропорта Кадала
 Авиакомпания «Ангара» откроет новый рейс Чита — Новосибирск в январе
 Частота рейсов Чита — Бангкок увеличится до одного рейса в неделю
 Споттинг в аэропорту Кадала 2012
 Про Читинский аэропорт
 Чита (Кадала)
 Появление рейса во Владивосток планируется в Чите

Аэропорты России федерального значения
Аэропорты Забайкальского края
Транспорт Читы